Зиязетдинов — фамилия; имеет женскую форму Зиязетдинова.

Известные носители 
 Зиязетдинов, Рим Саляхович (1953—2018) — театральный актёр, народный артист Республики Башкортостан.

Зиязетдинова 
 Зиязетдинова, Гульшат Ибрагимовна (род. 1947) — театральная актриса, народная артистка Республики Башкортостан.